Jacques Garnier dit Garnier de Saintes (1755-1817/8), révolutionnaire français ;
 Jacques Garnier (1940-), danseur et chorégraphe français ;
 Jacques Garnier (1940-), historien français.